STUG steht für:
 Bundesgesetz über die Zulassung als Strassentransportunternehmen
 Studiengesellschaft für Kohlenstaubfeuerung auf Lokomotiven

StUG steht für:
 Stasi-Unterlagen-Gesetz (Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik)

StuG oder Stug steht für:
 Sturmgeschütz

STUG